Hay tres batallas conocidas como batalla de Höchstädt, las dos primeras ocurridas durante la Guerra de Sucesión Española:

 La batalla de Höchstädt de 1703, victoria francesa sobre el Sacro Imperio Romano Germánico.
 La batalla de Höchstädt de 1704, en la que las tropas de la Gran Alianza derrotaron a Francia.

Y la última librada durante las guerras napoleónicas:

 La batalla de Höchstädt de 1800, en la que las tropas de Napoleón derrotaron a las del Sacro Imperio Romano Germánico.